Мирамар () — многозначный термин испанского происхождения, означающий «с видом на море» или «вид на море» от mira — смотреть и mar — море. Имеет следующие значения:

Топонимы 
США
  — водохранилище в Сан-Диего, Калифорния.
  — пригород в Сан-Диего, Калифорния.
 Мирамар — город, расположенный в округе Броуард, Флорида.
 Мирамар-Бич — статистически обособленная местность, расположенная в округе Уолтон, Флорида.

Прочие страны
  — город в провинции Буэнос-Айрес, Аргентина.
  — город в провинции Кордова, Аргентина.
 Мирамар — муниципалитет в Испании.
 Мирамар — один из районов Гаваны, Куба.
 Мирамар — город в штате Тамаулипас, Мексика.
  — полуостров на территории Веллингтона, Новая Зеландия.
  — пригород Веллингтона, расположенный на одноимённом полуострове.
  — исторический пригород в районе , город Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.

Прочее 
  — военная база в Сан-Диего, Калифорния, США.
  — парк развлечений в Тайбэе, Тайвань.
  — стадион в городе , Астурия, Испания.

См. также 
 Мирамаре — замок в Италии.
 Мирамар Мисьонес — уругвайский футбольный клуб из Монтевидео.
 Miramar Hotel and Investment — гонконгская компания.
 Калифорнийский университет Мирамар — университет в Сан-Диего, Калифорния, США.
  — колледж в Сан-Диего, Калифорния, США.